Les  Championnats du monde de gymnastique rythmique ont lieu à Ise au Japon, du 7 au .

Médaillées

Résultats détaillés

Concours par équipe et qualifications

Finales individuelles

Concours général individuel

Corde

Cerceau

Ballon

Ruban

Finales en groupes

Concours général en groupe

Groupe : 5 cerceaux

Groupe : 3 rubans + 2 cordes

Tableau des médailles

Liens externes 

  Site officiel
  Fig microsite

2009
Gymnastique rythmique
Gymnastique rythmique 2009
Rythmique Monde 2009
Rythmique Monde
Sport au Japon en 2009
Sport en septembre 2009